Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1911 rozegrano w dniach 26 czerwca – 8 lipca na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Max Décugis /  André Gobert -  Josiah Ritchie /  Anthony Wilding, 9–7, 5–7, 6–3, 2–6, 6–2

Przypisy

Bibliografia 
 

1911 w tenisie ziemnym
1911 w Wielkiej Brytanii
Wimbledon według lat
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019